Eredvisie Awards (mannen) 
Eredvisie Awards (vrouwen)